Gambir kan syfta på följande:
 Gambir, ett växtextrakt

Geografi

Indonesien 

 Kecamatan Gambir, distrikt, Jakarta, 
 Kelurahan Gambir, administrativ by, Jakarta, 

Robotskapade Indonesienförgreningar